Ryds distrikt kan syfta på:

Ryds distrikt, Västergötland
Ryds distrikt, Östergötland

Se även
Ryds församling
Ryds socken